Prelogar ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Prelogar (* 1980), US-amerikanische Juristin und Solicitor General of the United States
 Jože Prelogar (* 1959), slowenischer Fußballspieler und -trainer